

Села:
 Бабакове — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Бабакове — Сумська область, Роменський район